Willy Zeyn peut faire référence à :
 Willy Zeyn (1876–1946), réalisateur allemand ;
 Willy Zeyn (1907-1983), monteur et producteur allemand, fils du précédent.